Обряд, — совокупность условных, традиционных действий, лишённых непосредственной практической целесообразности, но служащих символом определённых социальных отношений, формой их наглядного выражения и закрепления.
 «Обряд» — драматический художественный фильм 2011 года с мистическим сюжетом.
 «Обряд» — единственный студийный альбом группы «Ревякин и Соратники», временной модификацией группы «Калинов Мост», изданный в 1998 году.